Андро Лушичић (Цриквеница, 22. фебруар 1924) је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Опсада || Командант
|-
| 1958. || Х-8 || Др. Шестан
|-
| 1959. || Стаклени параван ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу ТВ филм || /
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Дворјанин 1
|-
| 1963. || Осуђеник Пиквиктона ТВ филм || /
|-
| 1963. || Патент 102 ТВ филм || /
|-
| 1965. || Свануће || Шеф железничке станице
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Колега новинар
|-
| 1968. || Негдје на крају ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Избавитељ || Чиновник берзе рада
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Цриквеничани